Karl Heumann ist der Name folgender Personen:

* Karl Heumann (Politiker) (1804–1876), deutscher Pfarrer und Politiker, MdL Hessen
 Karl Heumann (Chemiker) (1850–1894), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Carl Heumann